Rainy Day – gruppo musicale statunitense
 Rainy Day – gruppo musicale svizzero
 Rainy Day – traccia dell'album America degli America del 1971
 Rainy Day – album dei Rainy Day del 1984
 Rainy Day – singolo dei The Corrs del 1999
 Rainy Day – traccia dell'album (Miss)understood di Ayumi Hamasaki del 2006
 Rainy Day – traccia dell'EP Prospekt's March dei Coldplay del 2008